Kingsman : Services secrets (The Secret Service) est une série de comic book créée par Mark Millar et Dave Gibbons publié en 2012.
 Kingsman, une série de films britannico-américains adaptés des comics ci-dessus et composée
 Kingsman : Services secrets () est un film  réalisé par Matthew Vaughn, sorti en 2015. Ce film donnera lieu à plusieurs suites ou films dérivés
Kingsman : Le Cercle d'or () de Matthew Vaughn, suite sortie en 2017.
 The King's Man : Première Mission (The King's Man)  de Matthew Vaughn, préquelle sorti en 2021.